Бабек може да се отнася за:

 Бабек, село в Община Брезово, област Пловдив
 Бабек, град в Азербайджан
 Бабек, вид колбас

и още:

 Бабяк, село в Община Белица, област Благоевград